Армійська Бойова Уніформа і його вогнестійкий варіант, FRACU, — це сучасна форма армії США. Прийшла на зміну у червні 2004 року на заміну старій формі BDU (Battle Dress Uniform) та DCU (Desert Camouflage Uniform), від яких і отримала трибуквену назву. Офіційно військовий клас форми ACU виготовлений з 50% нейлону і 50% бавовни. Всі інші матеріали не є офіційними.

Використання 
  — військова форма формату ACU офіційно прийнята на озброєння Армією США.
  — з 2010 до 2013 року, в рамках переформування Збройних Сил Російської Федерації, військовослужбовцям видали нову форму, виконану у зміненому форматі американського ACU.
  — на 2015 рік більшість військових підрозділів ЗСУ переведені на формат форми ACU, в тому числі широко застосовується полком спецпризначення «Азов» у малюнку Мультикам () та МТП ().'''

Джерела 
 
 

Військова форма одягу
Армія США